Гран-при Венгрии  года — десятый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, который прошёл с 24 по 26 июля 2009 года на трассе Хунгароринг в венгерском Будапеште.

Дженсон Баттон из Brawn GP лидирует в зачёте гонщиков с 68 очками, на 21 очко опережая Себастьяна Феттеля из Red Bull Racing. Его напарник Марк Уэббер на 1,5 очка отстаёт от Феттеля и в 1,5 очках от второго гонщика Brawn GP Рубенса Баррикелло.

Brawn GP лидирует в кубке конструкторов, опережая на 19,5 очков, догоняющую команду Red Bull Racing, которая, в свою очередь, на 48 очков опережает Toyota. Японский конструктор на 1,5 очка опережает действующих чемпионов Scuderia Ferrari.

Хейкки Ковалайнен выиграл свой первый в карьере Гран-при, в прошлом году за McLaren–Mercedes. За последние семь лет победителями Гран-при Венгрии были семь различных гонщиков, включая Ковалайнена, Льюиса Хэмилтона на McLaren, Дженсона Баттона на Honda, Кими Райкконена на McLaren, семикратного чемпиона Михаэля Шумахера на Ferrari, Фернандо Алонсо на Renault и Рубенса Баррикелло на Ferrari. Хунгароринг также стал «кузницей» первых побед для Баттона, Алонсо и Ковалайнена.

Это будет 24-я гонка подряд, проходящая в Венгрии, одна из самых продолжительных серий в Формулы-1. Гонка стала дебютной для самого молодого гонщика в истории Гран-при Формулы-1, испанца Хайме Альгерсуари (в день гонки ему исполнилось 19 лет и 125 дней), который заменил Себастьена Бурде в Scuderia Toro Rosso.

Вслед за первой победой на Гран-при Германии Марк Уэббер продлил контракт с Red Bull на сезон 2010 года.

Свободные заезды 
Во время двух пятничных практик оба автомобиля McLaren справлялись лучше других команд, вблизи от них были Williams и Red Bull. Хейкки Ковалайнен (1й и 2й), Льюис Хэмилтон (3й и 1й), Нико Росберг (2й и 3й), Марк Уэббер (4й и 4й) и Кадзуки Наказима (5й и 5й) последовательно были успешными.

Toyota, Renault и BMW показывали средние времена, Force India и STR показывали худшее время на круге, в то время как Ferrari показывали смешанные результаты, хорошо отработав на первой практике и не очень на второй.

Субботняя практика осталась вновь за Mclaren и Льюисом Хэмилтоном, который показал на тот момент лучшее время уик-энда. Второе время показал Ник Хайдфельд, а третье Нико Росберг. Позади них был другой гонщик McLaren Хейкки Ковалайнен, Себастьен Буэми на Toro Rosso и Тимо Глок на Toyota, в то время как гонщики Ferrari и Brawn показали средние времена.

Квалификация 

В первой части квалификации состоялся квалификационный дебют Хайме Альгерсуари в Формуле-1, который завершился механической поломкой и последним местом на стартовой решётке.

Квалификация была прервана из-за серьёзной аварии, которая случилась с автомобилем Фелипе Массы, который на полной скорости врезался в барьер из покрышек в конце второй сессии. На повторе аварии было видно, что в его шлем попал элемент подвески и Масса потерял сознание. Этот инцидент похож на аварию гонщика ФИА Формулы-2 Генри Сёртиса, который погиб из-за перенесённых травм, после того как в его голову отлетело колесо на этапе в Брэндс-Хэтче. Рубенс Баррикелло предположил, что обломок принадлежит его автомобилю, и сообщил о том, что Масса в сознании. Позднее сообщалось, что Масса в стабильном состоянии и будет доставлен на вертолёте в госпиталь.. Позже оказалось, что в него попала 800-граммовая пружина от подвески Рубенса Баррикелло.

К приближению окончания квалификации отказала официальная система тайминга и гонщики оставались в неведении на пит-лейн, спрашивая друг у друга установленное время. Когда система вновь заработала, выяснилось, что Фернандо Алонсо установил быстрейшее время и заработал свой первый поул с Гран-при Италии 2007 года.

В Ferrari подтвердили, что Масса пропустит Гран-при из-за аварии. Он получил рассечение на лбу, повреждение черепной кости и сотрясение мозга и остался на обследовании в госпитале AEK в Будапеште. Он был успешно прооперирован.

Квалификация 

‡ - Автомобильы, оборудованные KERS
♣ - Травмирован

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии